Network Time Protocol, een internetprotocol
 Nationaal Tuberculose Programma, een Surinaams gezondheidsorganisatie